Birkenau, község Németország Hessen tartományában
 Birkenau, Brzezinka lengyel település német neve
 Auschwitz-Birkenau, náci koncentrációs tábor